Клеймо, тавро — особливий знак, мітка на виробі, товарі, що вказує на сорт виробу, назву підприємства, яке виготовило товар.
 Клеймо, тавро — ручний слюсарний інструмент, призначений для нанесення клейм.
 Клеймо — в іконопису сюжетно і композиційно самостійна частина ікони зазвичай прямокутної форми, що зображає сцени, які розвивають або пояснюють сюжет центральної композиції.

Див. також 
 Таврування злочинця